Moriondo ima više značenja:
 Moriondo, Cuneo
 Moriondo, Torino